Наго́рна — поширене українське топонімічне прізвище, утворене за місцем проживання.

Носії

Л 
 Нагорна Лариса Панасівна (1932) — українська етнополітологиня, докторка історичних наук.
 Нагорна Лілія Петрівна (1980) — українська актриса театру і кіно, хореограф.
 Нагорна Людмила Лаврентіївна — українська вчена, кандидат хімічних наук.

Н 
 Нагорна Наталія Вікторівна (1984) — українська журналістка, спеціальний кореспондент ТСН.

О 
 Нагорна Ольга Василівна (1969) — оперна співачка (сопрано), заслужена артистка України.

Х 
 Нагорна Христина Аврамівна (1900—2017) — українська довгожителька.

Нагорна — село, Барановицький район, Берестейська область

Нагорна — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Нагорна — присілок, Теньгушевський район, Мордовія

Див. також 
 Нагорна (станція метро)
 Нагорний

Українські прізвища
Жіночі форми прізвищ